Angelo Maria Arcioni (1606-1689), abbé
 Antonio Arcioni (?-1405), cardinal italien
  (1811-1859), personnalité politique suisse 
 Daniele Arcioni, graveur, nielleur et émailleur florissant vers 1500
  (1875-1954), peintre italien
  (1986-), athlète italienne
  (1841-1918), architecte italien

Voir aussi 
  (?-1355), évêque